Slovo cibulka může být označením pro:

 cibule (orgán) – zásobní orgán některých jednoděložných rostlin
 cibule kuchyňská – buď mladá („jarní“) nebo krájená osmažená
 vlasová cibulka – tkáň, z níž vyrůstá vlas
 místopisné názvy 
 Cibulka (Košíře) – usedlost v Praze 5-Košířích a ji obklopující park jižním okrajem zasahující do Jinonic
 Cibulka (vyhlídková věž) – vyhlídková věž v parku Cibulka v Košířích
 Praha-Cibulka (železniční zastávka) – železniční zastávka na trati 122 v Košířích
 Čínský pavilon na Cibulce

 Cibulka (vilová čtvrť) – vilová čtvrť v Košířích, jihovýchodně od usedlosti Cibulka, jejíž osou je serpentina ulice V Cibulkách
 Cibulka (rozhledna) – rozhledna na Šibeničním vrchu v okrese Sokolov

 příjmení osob
 Cibulka (příjmení) – více nositelů tohoto příjmení

fiktivní osoby
 Cibulka – hlavní postava knihy pro děti O statečném Cibulkovi italského spisovatele Gianniho Rodariho
 klaun Cibulka – hlavní postava z českého filmu Šest medvědů s Cibulkou režiséra Oldřicha Lipského z roku 1972

ostatní
 Cibulkovy seznamy – seznamy spolupracovníků s StB

Související články 
 Cibule (rozcestník)
 Czibulka

Externí odkazy